Leatherhead (Engeland), een stad in het Engelse graafschap Surrey.
Leatherhead (voeding), een voedingsinstituut in deze stad.
Leatherhead (helm), een oude stijl helm gedragen door brandweermannen en politieagenten in New York.
Leatherhead (Teenage Mutant Ninja Turtles), een gemuteerde krokodil in Teenage Mutant Ninja Turtles.
Leatherheads, een film uit 2008 van George Clooney.